Brancovici:
 Gheorghe Brancovici
 Sava Brancovici

Vezi și 
 Brâncoveanu